Frommersbach bezeichnet:

 Frommersbach (Zerf), Ortsteil von Zerf, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Frommersbach (Saar), rechter Zufluss der Saar nach Altenkessel, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland